Алексе́й Дья́ков:
 Дьяков, Алексей Афанасьевич (1720—1789) — обер-прокурор Сената Российской империи.
 Дьяков, Алексей Григорьевич (род. 1961) — игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Дьяков, Алексей Львович (1876—1940) — генерал-майор, участник Белого движения.
 Дьяков, Алексей Михайлович (1896—1974) — советский индолог.
 Дьяков, Алексей Петрович (1906—1984) — советский государственный и хозяйственный деятель.